W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1978 stref AFC i OFC wzięło udział 17 reprezentacji z Azji i dwie z Oceanii. Zostały one podzielone na 3 grupy, których zwycięzcy awansowali do grupy finałowej. Najlepsza drużyna awansowała do finałów.

Pierwsza Runda

Grupa A (wszystkie mecze w Singapurze 

Play-off

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa Finałowa 

Reprezentacja Iranu awansowała do MŚ1978

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1978
1977 w piłce nożnej